Платформа 371 км Северной железной дороги находится в черте города Кострома, в лесопарковой зоне района Малышково (неофициальное название платформы одноимённо с названием района). Платформа расположена в двух километрах от железнодорожного моста над Волгой, на перегоне Кострома-Новая — Каримово.

Платформа низкая, состоит из одного ряда бетонных плит, рассчитанного только для первых двух головных вагонов электропоезда. Также имеется два металлических держателя для табличек с названием станции, однако сами таблички не установлены. Пригородные электропоезда, останавливающиеся на данной платформе, следуют до станций Кострома-Новая (4 пары) и Ярославль-Главный (3 пары). В летний период платформа пользуется популярностью у местных жителей.

Примечания 

Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Костромской области
Транспортные здания и сооружения Костромы